Kabinett Nitti steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Nitti I, 53. Regierung des Königreichs Italien (1919–1920)
 Kabinett Nitti II, 54. Regierung des Königreichs Italien (1920)